Hunding heißen folgende geographische Objekte:
 Hunding (Niederbayern), Gemeinde im Landkreis Deggendorf, Bayern
 Hunding (Gemeinden Moosbach, Weng), Ortschaft von Moosbach und Weng im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Hunding bezeichnet außerdem:
 Hunding (Operngestalt), Operngestalt bei Richard Wagner
 Hunding (Sagengestalt), Nordische Sagengestalt, die der Operngestalt zugrunde liegt, siehe dazu Helgi (Wölsungen)

Siehe auch:

 Hundinge, Geschlecht, eine Sippe oder ein Stamm in der altnordischen und altenglischen Dichtung